Auchenoglanis är ett släkte av fiskar. Auchenoglanis ingår i familjen Claroteidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Auchenoglanis